Arcade steht für:
 Arcade Records, ein Plattenlabel
 Arcade (Lied), niederländischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2019
 eine Lichtinstallation in Paris, siehe Projekt Blinkenlights#Arcade

Videospielbereich:
 Arcade-Automat
 Arcade-Spiel
 Arcade-System
 Arcade-Modus, ein Computerspielmodus.

Personen:
 Hervé Arcade (* 1978), französischer Radrennfahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arcade (Georgia), im Jackson County
 Arcade (Sacramento County, Kalifornien)
 Arcade (Yolo County, Kalifornien)
 Arcade (New York), im Wyoming County
 Arcade (Texas), im Ector County
 Arcade Acres, im Fond du Lac County, Wisconsin
 Arcade Row, im Cook County, Illinois

in Italien:
 Arcade (Venetien)

Sonstiges:
 Arcade Creek, Fließgewässer im Sacramento County, Kalifornien
 Arcade Pond, See im Worcester County, Massachusetts
 Arcade Drift Mine, Mine im Shelby County, Alabama
 Arcade Mine, Mine im Sierra County, Kalifornien
 Arcade Numbers 1 and 2 Lodes Mine, Mine im Custer County, South Dakota
 Arcade Creek Nature Area, Park im Sacramento County, Kalifornien
 Arcade Creek Park, Park im Sacramento County, Kalifornien
 Arcade Park, Park im York County, South Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Arcade and Attica Railroad, in North Java, New York, ID-Nr. 80002797
 Arcade Center Farm, in Arcade, New York, ID-Nr. 04000290
 Arcade Mill, in Rochester, New York, ID-Nr. 85003629

Siehe auch:
 Arkade
 Penny Arcade
 Arcaden
 Apple Arcade